Шпангенберг () — многозначный термин.

 Шпангенберг — город в Германии, в федеральной земле Гессен.
 Шпангенберг, Генрих (1861—1925) — немецкий музыкальный педагог, композитор и пианист.
  — немецкий богослов и поэт, автор сочинения «О силлогизме».
  — немецкий богослов и поэт, сын Иоганна Ш.
 Шпангенберг, Луис — учёный, внёсший серьёзный вклад в изучение явления усталости материала.
 Шпангенберг, Эрнст Петр Иоганн (1784—1833) — прусский юрист.

См. также

Примечания